Do soutěže čtyřhry juniorek na pařížském French Open 2015 nastoupilo celkem třicet dva párů. Obhájcem titulu byla rumunská dvojice Ioana Ducuová a Ioana Loredana Roșca, jejíž členky nemohly z věkových důvodů startovat.

Roli favoritek potvrdila první nasazená dvojice Češek složená z 18leté Miriam Kolodziejové a 15leté Markéty Vondroušové, které ve finále přehrály turnajové šestky Američanky Caroline Dolehideovou a Katerinu Stewartovou po snadném dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. Češky prošly turnajem suverénně, když neztratily v pěti zápasech ani set. Pro obě hráčky znamenalo vítězství druhý grandslamový titul, když poprvé společně triumfovaly na Australian Open.  

Vítězky si do juniorského žebříčku připsaly 270 bodů, finalistky pak získaly bodů 180.

Nasazení párů 
  'Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (vítězky)
  Sofia Keninová /  Katie Swanová (čtvrtfinále)
  Dalma Gálfiová /  Fanni Stollárová (čtvrtfinále)
  Michaela Gordonová /  Charlotte Robillardová-Milletteová (2. kolo)
  Usue Maitane Arconadaová /  Nadia Podoroská (semifinále)
  Caroline Dolehideová /  Katerina Stewartová (finále)
  Pranjala Yadlapalliová /  Čeng Wu-šuang (čtvrtfinále)
  Anna Kalinská /  Alexandra Pospělovová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2015